Анна Всеволодівна (Мономаховичі)
Анна Всеволодівна (Ольговичі)